Milch:
 David Milch, un auteur et producteur américain
 Erhard Milch
 Klara Milch

 le procès Milch

Patronyme juif
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme